

Населені пункти та їхні частини

 Кшеславиці — село в гміні Рацеховіце Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Кшеславиці — село в гміні Русінув Пшисуського повіту Мазовецького воєводства

 Кшеславиці — частина міста Краків в Малопольському воєводстві

Примітки